Элиева тысячная когорта легкой пехоты () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Вероятнее всего данное подразделение было создано в эпоху правления императора Антонина Пия для подавления восстания в провинции Мавретания. Его название указывает на то, что в его состав были включены легковооружённые формирования, возможно, армейские разведчики. Место дислокации когорты неизвестно. Единственная надпись, которую с полной уверенностью можно отнести к когорте, была найдена в Цезарии в провинции Мавретания Цезарейская. Другая надпись, которая предположительно содержит упоминание подразделения, была обнаружена в местечке Албулы в той же провинции.

Литература 
 Paul A. Holder: Auxiliary units entitled Aelia In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 122 (1998), S. 253—262, hier S. 253, 257/58.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима